Аталия (царица Иудеи)
 (515) Аталия — астероид, открытый в 1903 году.
 Аталия (фильм, 1910)
 Аталия (фольк-рок группа)